Le toponyme Solutré peut faire référence à :
 Solutré-Pouilly, une commune française de Saône-et-Loire
 la Roche de Solutré, escarpement qui surplombe la précédente.

Voir aussi 
 Cheval de Solutré
 Solutréen